Irodalom
 Dél csillaga (L’Étoile du sud), Jules Verne 1884-ben megjelent regénye

Filmek
 Dél csillaga (Stern von Rio), 1940-ben bemutatott német filmvígjáték, rendezte Karl Anton
 Dél csillaga (The Southern Star), 1969-ben bemutatott angol-francia kalandfilm Verne regénye alapján, rendezők Sidney Hayers, Orson Welles

Egyéb
 Dél csillaga (Estrela do Sul), 1853-ban Brazíliában talált gyémánt ékkő (128 karát)